La Nationalliga A 1960/61 fue la 64.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1961
Fútbol en 1960
Fútbol en 1961
Suiza en 1960
Suiza en 1961